Stéphanie Marie Claudine Christine gravin de Lannoy, prinses van Luxemburg, (Ronse, 18 februari 1984) is de vrouw van erfgroothertog Willem van Luxemburg.

Levensloop

Jeugd 
De Lannoy is het achtste kind van graaf Philippe de Lannoy (1922-2019) en jkvr. Alix della Faille de Leverghem (1941-2012). Zij heeft vier broers en drie zusters. Zowel van vaders- als van moederszijde stamt ze uit oude adellijke geslachten die teruggaan tot de 13e en 14e eeuw: De Lannoy en Della Faille.

Ze groeide op in het kasteel van Anvaing in de Belgische provincie Henegouwen. Ze ging naar de Nederlandstalige basisschool Sancta Maria in Ronse en zette haar opleiding voort in het Noord-Franse Collège Sainte-Odile en het Brusselse Institut de la Vierge Fidèle.

Op haar achttiende verbleef ze een jaar lang in Moskou, waar ze Russisch studeerde. Vervolgens ging ze germanistiek studeren aan de Université catholique de Louvain. Ze sloot haar studies af in Berlijn met een scriptie over de invloed van de Duitse op de Russische romantiek. Daarna liep ze te Berlijn stage bij de Agence Wallonne à l'Exportation op de Belgische ambassade. Terug in België ging ze werken voor een beleggingsmaatschappij.

Erfgroothertogin van Luxemburg 
Op 26 april 2012 werd de verloving bekendgemaakt van Stéphanie de Lannoy met erfgroothertog Willem van Luxemburg. Het burgerlijk huwelijk werd in intieme kring voltrokken op 19 oktober 2012, het kerkelijke huwelijk vond publiekelijk en onder grote belangstelling een dag later plaats. Naar aanleiding van haar huwelijk deed ze afstand van haar Belgische nationaliteit en nam ze de Luxemburgse aan. Hiervoor werd een speciale wet gestemd, waardoor zij niet de gemeenrechtelijke nationalisatieprocedure diende te doorlopen.

Op 6 december 2019 kondigde het Luxemburgse Hof aan dat het paar in mei 2020 hun eerste kind verwachtte. Op 10 mei 2020 werd prins Karel geboren, tweede in de lijn van de troonsopvolging.

Stamboom

Externe links
 A Royal Wedding
 Fiançailles de S.A.R. le Grand-Duc Héritier
 Biografie
 Verlobung am Freitag

Stephanie
∞